

Фільм 
 Життя прекрасне (фільм, 1980)  — художній фільм, Швеція, реж. Ян Халлдолф
 Життя прекрасне (фільм, 1980) () — художній фільм, Італія-СРСР, реж. Григорій Чухрай
 Життя прекрасне (фільм, 1985) — художній фільм, Сербія, реж. Боро Драшкович
 Життя прекрасне (фільм, 1992) (Jaan Se Pyaara) — художній фільм, Індія, реж. Ананд
 Життя прекрасне (фільм, 1995) () — художній фільм, Велика Британія, реж. Пітер Капальді
 Життя прекрасне (фільм, 1997) () — трагікомедія, Італія, реж. Роберто Беніньї
 Життя прекрасне (фільм, 2000) () — фільм-драма, Японія, реж. Нобухіро Доі та Дзіро Сьоно
 Життя прекрасне (фільм, 2004) — кінокомедія, Японія, реж. Кодзі Уеда
 Життя прекрасне (фільм, 2011) () — трагікомедія, США
 Життя прекрасне (фільм, 2011) (Soo-sang-han) — кінокомедія, Південна Корея, реж. Джин-мо Джо
 Життя прекрасне (фільм, 2012) () — мелодрама, Індія, реж. Сехар Каммула